Vengeance (2002) — второе в истории шоу Vengeance, PPV-шоу производства World Wrestling Entertainment (WWE). Шоу проходило 21 июля 2002 года на «Джо Луис Арена» в Детройте, Мичиган, США.

В главном событии от SmackDown! Скала выиграл титул неоспоримого чемпиона WWE в матче тройной угрозы, в котором также участвовали Курт Энгл и защищающий титул Гробовщик. Главным событием Raw стал бой между интерконтинентальным чемпионом WWE Робом Ван Дамом и претендентом Броком Леснаром, в котором Ван Дам сохранил свой титул, победив по дисквалификации.

Результаты

Примечания 

Спортивные соревнования в Детройте
События 21 июля
WWE Vengeance